«Жан Поль Готье, с любовью» () — документальный фильм о Жан-Поле Готье. О своем становлении как личности и об истории известного бренда рассказывает сам дизайнер на фоне «закулисья» создания самого возмутительного проекта, посвящённого новатору моды, — Fashion Freak Show.

В российский прокат фильм вышел 13 февраля 2020 года.

Примечания 

Документальные фильмы Франции